Orthodoxe Synagoge steht für:

 Zentrale Orthodoxe Synagoge Berlin
 Orthodoxe Synagoge (Brașov)
 Orthodoxe Synagoge (Debrecen)
 Neue orthodoxe Synagoge (Košice)
 Orthodoxe Synagoge (Košice) 
 Orthodoxe Synagoge Mainz
 Orthodoxe Synagoge (Makó)
 Orthodoxe Synagoge (Prešov)
 Orthodoxe Synagoge (Sopron)
 Orthodoxe Synagoge (Szombathely)
 Orthodoxe Synagoge (Trnava)